Julija Bejhel'zymer e Renata Voráčová erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vanesa Furlanetto e Amandine Hesse che hanno battuto in finale Ana Konjuh e Silvia Njirić 7–6(7–3), 6–4.

Teste di serie 

  Yuliya Kalabina /  Sofia Shapatava (quarti di finale)
  María Andrea Cárdenas /  Amra Sadiković (quarti di finale)

  Vanesa Furlanetto /  Amandine Hesse (Campionesse) 
  Daria Salnikova /  Marcela Zacarías (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 88 Contrexéville 2013